Ботирали Хайдаралиевич Эргашев (; 23 июня 1995 года) — узбекистанский футболист, вратарь. С 2018 года игрок клуба «Навбахор» и национальной сборной Узбекистана.

Играл за молодёжную команду ташкентского «Пахтакора». Сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Узбекистана до 20 лет, до сегодняшнего времени сыграл 11 матчей за молодёжную (олимпийскую) сборную Узбекистана до 23 лет. Победитель молодёжного Чемпионата Азии 2018. В марте 2018 года был вызван в национальную сборную Узбекистана для участия в товарищеских матчах против сборных Сенегала и Марокко.

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt.de
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Навбахор»